La palabra talo puede referirse a:

 Talo, cuerpo vegetal relativamente simple, no diferenciado en raíz, tallo y hojas; 
 Talo, alimento típico del País Vasco, Navarra y País Vasco francés, parecido a la tortilla tradicional de América Central; 
 Talo, nombre de una de las Horas en la mitología griega y también de otros personajes más comúnmente llamados Talos; o
 Talo, localidad del distrito de Punakha (Bután).